La Petite Roque est une nouvelle de Guy de Maupassant.
 La Petite Roque est l'adaptation télévisuelle qui en a été tirée en 1986 par Claude Santelli.
 La Petite Roque, recueil de nouvelles de Guy de Maupassant, paru en 1886.